Thou
 Thou, Cher
 Thou, Loiret
 Le Thou, Charente-Maritime